Detalhes de Singulares Masculinos do Torneio de Roland Garros do ano de 2007.

Cabeças de Chaves

Chaves

Ver também
 Torneio de Roland Garros de 2007

Ligações externas
 

S
Torneio de Roland Garros - Simples masculino